Montepiano ima više značenja:
 Montepiano, Prato
 Montepiano, Torino
 Montepiano, Vicenza